Pagoda () — дебютный студийный альбом американской альтернативной-группы Pagoda, записанный в миланской звукозаписывающей студии «Cellar Door» и изданный 27 февраля 2007 года на лейбле Ecstatic Peace!.

Об альбоме 
После записи альбома, басист Джейми Калленд и виолончелист Индиго Рут-Дэвис ушли из группы. Продюсер альбома Лука Амендолара на несколько месяцев занял позицию бас-гитариста, а после измены состава стал звукорежиссёром группы на их европейском туре 2007 года.

Список композиций

Участники записи 
 Pagoda
 Майкл Питт — вокал, гитара
 Индиго Рут-Дэвис — виолончель
 Джейми Калленд — бас-гитара
 Райан Доноху — ударные
 Дополнительные музыканты
 Сюзан Хайсмит — бэк-вокал («Death to Birth»)
 Кристиан Зуккони — гитара («Death to Birth»)
 Николь Вишус — произнесённые слова («Death to Birth»), бэк-вокал («Alone»)
 Джейми Богерт — бэк-вокал («Alone»)
 Продакшн
 Лука Амендолара — звукоинженер, микширование, продюсирование
 Хью Пул — микширование, продюсирование
 Этан Дональдсон — звукоинженер
 Сара Регистер — мастеринг
 Кен Рич — мастеринг

Альбомы 2007 года